Флаг муниципального образования Аши́нское городское поселение Ашинского муниципального района Челябинской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

23 сентября 2003 года, решением Совета депутатов города Аши и Ашинского района, был принят флаг муниципального образования «город Аша и Ашинский район», который после проведённой муниципальной реформы стал флагом Ашинского района. 7 июля 2006 года, Советом депутатов Ашинского городского поселения, был принят флаг Аши. 1 марта 2007 года с флага была убрана синяя волнистая полоса и цвет звёзд изменён с красного на жёлтый.

Описание флага

Флаг 2007 года 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Ашинского городского поселения в синем, зелёном, жёлтом и белом тонах».

Геральдическое описание герба гласит: «В лазоревом (синем, голубом) поле над повышенной зелёной оконечностью, обременённой наклоненной прямо серебряной чашей, из которой изливается червлёная струя, завершающаяся золотой звездой о пяти лучах, и сопровождаемая с каждой стороны тремя расходящимися вверх в стороны такими же звездами, уменьшающимися от чаши к краям щита, три серебряные остроконечные горы, возрастающие влево».

Флаг 2006 года 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее гербовую композицию в синих, голубых, зелёных, белых и красных тонах».

Геральдическое описание герба гласило: «В лазоревом (синем, голубом) поле волнистая с зелёной волнистой оконечностью три остроконечные серебряные горы в пояс, возрастающие влево и имеющие волнистое основание; поверх всего — прямо наклоненная серебряная чаша, из которой льется червлёная (красная) струя, завершающаяся звездой о пяти концах и сопровождённая таковыми же шестью расходящимися в стороны звездами, положенными дугообразно».

Обоснование символики 
В основу композиции флага Ашинского городского поселения положены исторические, географические, природные, экономические и культурные особенности района.

Город Аша, центр одноимённого района Челябинской области, расположен в горно-лесной зоне Предуралья. С севера, востока город окружают горы, на юг простирается полуравнина, с запада примыкает Уфимское плато. Богат и разнообразен растительный мир. На рубеже предгорий Уральских гор, в окрестностях Аши сошлись северные и южные виды растений: дуб и пихта, клён и ель, ильм и лещина обыкновенная. Об этом аллегорически говорит зелёная часть флага.

Зелёный цвет — цвет природы, символ надежды, жизни, весны, радости, здоровья.

Горы символизируют природные богатства района, неразрывную связь с окружающей природой. Кроме этого, три горы из флага района показывают, что Ашинское городское поселения входит в состав Ашинского муниципального района.

Белый цвет (серебро) — символ совершенства, благородства, чистоты, веры, мира.

Прямо наклонённый серебряный литейный ковш, из которого льётся красная струя, и звезды аллегорически показывает основные отрасли промышленности города — металлургию и машиностроение, с которыми связано становление и развитие Аши.

Звезда, один из древнейших символов человечества, символ вечности, путеводности, высоких устремлений, идеалов. Пятиконечные звёзды в геральдике — символ оберега, обороны. Семь звёзд показывают основные предприятия Аши, давшие экономическое развитие городу, а их цвет — цвет трудовой славы, символизирует труд, жизнеутверждающую силу.

Геральдическая фигура в виде волнистого пояса показывает реку Сим (правый приток реки Белой), на которой расположен город Аша.

Синий, голубой (лазурь) — символ возвышенных устремлений, мышления, искренности и добродетели.

Примечания 

Флаги с изображением гор
Флаги с изображением пятиконечных звёзд
Флаги с изображением чаши